Šuica est un toponyme qui peut désigner :
la Šuica, une rivière de Bosnie-Herzégovine qui coule sur le poljé de Duvno ;
Šuica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.